

Personen 
 Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984), Nederlands auteur
 Leonard Pinkhof (1898-1943), Nederlands illustrator, graficus en kunstschilder
 Menachem Pinkhof (1920-1969), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Mirjam Pinkhof (1916-2011), Nederlands onderwijzeres en verzetsstrijder
 Philip Pinkhof (1882-1956), Nederlands journalist en theatertekstschrijver
 Herman Pinkhof (1863-1943), Nederlands arts, o.a. schrijver van Pinkhof Geneeskundig woordenboek

Overig 
 Pinkhof Geneeskundig woordenboek, naslagwerk voor medische terminologie